După Deal se poate referi la:

După Deal, Bistrița-Năsăud
După Deal, Dâmbovița
După Deal (Cuci), Mureș
După Deal (Iclănzel), Mureș

Vezi și 
 Dealu (dezambiguizare)

Toponime românești